Garamli Moti, petit estat tributari protegit del sud de Kathiawar, a la presidència de Bombai
 Garamli Nani, petit estat tributari protegit del sud de Kathiawar, a la presidència de Bombai